Zwitsers basketbalteam (mannen)
 Zwitsers basketbalteam (vrouwen)